World League, espressione in lingua inglese che significa "lega mondiale", è un termine usato in vari sport per denominare una competizione internazionale di solito riservata alle nazionali di maggiore livello.

Alcune delle World League più note:

 World League di football americano, sostituita dal 1998 dalla NFL Europe, torneo annuale tra squadre di club europee
 World League di pallanuoto, torneo annuale tra squadre nazionali, distinto in World League femminile e World League maschile
 World League di pallavolo, torneo annuale tra nazionali maschili